

Patronymes 
 Ariel Sívori (1991-), coureur cycliste argentin.
 Camillo Sivori (1815-1894), violoniste et compositeur italien.
 Eduardo Sívori (1847-1918), peintre argentin.
 Omar Sivori (1935-2005), footballeur argentin puis italien.

Homonymie de patronyme